Blondeau et Blondeaux sont des patronymes français, variantes du patronyme .

Variantes

Personnalités 

 Achille Blondeau (1925-2019), mineur, communiste et syndicaliste français ;
 Adolphe-Joseph-Nicolas Blondeau (1825-1894), intendant général, inspecteur, contrôleur général de l'administration de l'Armée, président de section au Conseil d'État ; 
 Amédée Blondeau (1836-1917), journaliste ;
 André Blondeau (1911-1996), homme politique français ;
 Anne-Marie Blondeau, tibétologue française ;
 Antoine François Blondeau du Fays (1747-1826), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Auguste Blondeau (1786-1865), compositeur français, violoniste, théoricien et historien de la musique ;
 Bernard Blondeau  (né en 1944), athlète français de tir sportif, actif entre 1974 et 1990 ;
 Charles Bruno Blondeau (1835-1888), entrepreneur et homme politique canadien ;
 Claude Blondeau, parfois appelé à tort Charles (?-1680), avocat français ;
 Dominique Blondeau, écrivain québécois ;
 Étienne Nicolas Blondeau (ca. 1723-1783), ingénieur maritime français ;
  (1871-1965), cofondateur américain de l'entreprise de construction d'avions Hewlett & Blondeau ;
 Henri Blondeau (1841-1925), auteur dramatique, librettiste et chansonnier français ;
 Hyacinthe Blondeau (1784-1854), juriste français d’origine belge ;
 Jacques Blondeau (1766-1841), général de brigade et baron de l’Empire ;
 Jacques Blondeau (1655-1698), graveur flamand ;
 Jean-Yves Blondeau (1970-), inventeur français du Buggy Rollin (combinaison-roller à 32 roues qui permet de dévaler les pentes à  ;
 Lori Blondeau (1965-),  artiste crie / saulteaux / métisse ;
 Lucien Blondeau (1884-1965), acteur français ;
 Marion Blondeau (1986-), biathlète française ;
 Maurice-Régis Blondeau (1734-1809), homme d'affaires, commerçant de fourrures, officier de milice canadien ;
 Michel Blondeau (1942-), homme politique français ;
 Muriel Blondeau (1967-), auteure belge de bande dessinée ;
 Nicolas Blondeau (1955-): instructeur français d’équitation (BFEE3) ;
 Patrick Blondeau (1968-), footballeur français ;
  ;
 Renée Blondeau (1918-1968), nageuse française ;
 Stéphane Blondeau (1968-), footballeur français ;
 Thérèse Blondeau (1913-2013), nageuse française ;
 Thierry Blondeau (1961-), compositeur français ;
 Thylane Blondeau (2001-), top-model et actrice française, fille de Patrick Blondeau ;
 Thomas Blondeau (1977-), journaliste et auteur français spécialisé dans le rap et les cultures urbaines ;
 Thomas Blondeau (1978-2013), écrivain et poète belge d'expression néerlandaise ;

patronymes composés
 Auguste-Joseph-Donat de Blondeau (1791-1868), officier, maître de forges et homme politique français ;
 Magalie Lépine-Blondeau (1982-), actrice et animatrice québécoise ;
 Constant Ragot-Blondeau (1838-1922), homme politique français.

 Georges Blondeaux, dit Gébé (1929-2004), dessinateur français de bande dessinée.

Toponymie

La Chute-à-Blondeau, le deuxième obstacle d'une série de trois constituant les Rapides du Long-Sault sur la rivière des Outaouais, au Québec (Canada), entre Carillon (Québec) et Grenville (Québec). Elle a été engloutie dans les eaux du lac Dollard-des-Ormeaux en 1963 ;
 Rivière Blondeau, un affluent du lac Chibougamau, coulant dans le territoire de Chibougamau, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Rivière Blondeau, un affluent de la rivière Fraser (rivière des Outaouais), coulant dans les municipalités de Belleterre et de Latulipe-et-Gaboury, dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Rivière Blondeau , une rivière de la Saskatchewan, au Canada ;

Les Blondeaux, un écart de la commune d'Étang-sur-Arroux dans le département de Saône-et-Loire ;
 Rivière à Blondeau, un cours d'eau de la Guadeloupe.

Voir aussi